Ornithocheiroidea (ou ornitocheiroides) é um grupo de pterossauros da extinta subordem Pterodactyloidea. Eles eram tipicamente grandes pterossauros que viveram do período inicial ao final do Cretáceo (estágios Valanginiano à Maastrichtiano), com restos fósseis encontrados em todo o mundo, exceto na Antártica.

Ornitocheiroides eram o grupo mais avançado de pterossauros, já que o grupo inclui o clado Azhdarchoidea, do qual seus membros viveram até o andar Maastrichtiano do Cretáceo Superior, há cerca de 66 milhões de anos. Os pterossauros notáveis deste grupo incluem os pteranodontianos Pteranodon e Nyctosaurus, o ornithocheirideo Ornithocheirus, o anhanguerideo Tropeognathus, bem como os azhdarchideos Hatzegopteryx e Quetzalcoatlus.

Classificação
O nome Ornithocheiroidea foi originalmente definido como um táxon baseado em apomorfia por Christopher Bennett em 1994. Foi dada uma definição baseada em relacionamento em 2003 por Alexander Kellner, que o definiu como o clado menos inclusivo contendo Anhanguera blittersdorffi, Pteranodon longiceps, Dsungaripterus weii, e Quetzalcoatlus northropi. Mais tarde naquele ano, David Unwin sugeriu uma definição mais restritiva, na qual o clado contém apenas Pteranodon longiceps, Istiodactylus latidens e seus descendentes. Brian Andres (2008, 2010, 2014) em suas análises, definiu Ornithocheiroidea usando a definição de Kellner (2003) para evitar confusão com grupos definidos de forma semelhante, como Pteranodontoidea.

Abaixo está um cladograma mostrando os resultados de uma análise filogenética apresentada por Longrich e colegas em 2018. Eles descobriram que Ornithocheiroidea consiste nos clados Pteranodontoidea e Azhdarchoidea, bem como no gênero Piksi.

Ligações externas
 
 

Pterossauros